Le Tournoi de tennis de Cincinnati 2004 est le septième Masters Series de la saison. Joué entre le 2 et le  sur dur. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Roger Federer, le numéro 1 mondial et vainqueur du Masters du Canada se déroulant la semaine précédente est éliminé dès son entrée en lice par Dominik Hrbatý. Il restait sur une série de 23 victoires consécutives depuis sa défaite contre Gustavo Kuerten à Roland-Garros. C'est aussi la première fois à Cincinnati depuis 1984 que la tête de série numéro 1 est éliminée au  du tournoi .
 Guillermo Coria, la tête de série numéro 3 se retire juste avant le début du tournoi pour une blessure à l'épaule droite. Du fait de ce retrait tardif, il n'est pas procédé à une redistribution des têtes de série et c'est Juan Ignacio Chela, le  joueur engagé dans le tournoi qui prend sa place dans le tableau.
 La tête de série numéro 6, David Nalbandian, se retire lui aussi en raison d'une blessure au coude. Il est remplacé par le lucky loser Todd Reid.
 Andre Agassi remporte le  et dernier Masters Series de sa carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2004) (tournoi féminin)

Liens externes

Navigation 

Cincinnati
ATP 2004
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en août 2004